Feels Like Home:

Альбомы 
 Feels Like Home (альбом Норы Джонс) — альбом американской певицы Норы Джонс (2004).
 Feels Like Home (альбом Шерил Кроу) — альбом американской певицы Шерил Кроу (2013).
 Feels Like Home (альбом Линды Ронстадт) — альбом американской певицы Линды Ронстадт (1995).

Песни 
 «Feels Like Home» — песня 1995 года, написанная Randy Newman и исполненная Linda Ronstadt.